Святой Пётр — именование ряда христианских святых и названных в их честь объектов.

 Святые 
 Единой Церкви:
 Апостол Пётр (I в. н. э.)
 Пётр Александрийский (300—311) — священномученик, христианский богослов.
 Петр Афонский († 734) — преподобный, христианский подвижник, афонский пустынник.
 Петр Галатийский, Антиохийский (середина IV века — V век) — преподобный, христианский подвижник, сирийский пустынник.
 Пётр Римский (иногда именуемый Пётр Экзорцист) — мученик Римский. День памяти — 2 июня.
 Католические:
 Пётр Алькантрийский (1499—1562) — монах-францисканец.
 Пётр Веронский (1206—1252) — монах-доминиканец.
 Пётр Достопочтенный (ок. 1094 года — 25 декабря 1156 года) — католический святой, монах-бенедиктинец, девятый аббат Клюни.
 Пётр Дамиани (ок. 1007—1072) — учитель церкви, богослов, монах-бенедиктинец, кардинал.
 Пётр Канизий (1521—1597) — учитель церкви, богослов, монах-иезуит.
 Пётр Огненный — католический святой XI века.
 Пётр Ноласко (1189—1256) — основатель ордена мерседариев.
 Пётр Хрисолог — католический богослов, учитель церкви. Включен в число святых Католической церкви, память совершается 30 июля.
 Чо Хва Со Пётр (1815—1866) — мученик.
 Православные:
 Пётр Дамаскин (вторая половина XII века) — православный подвижник, учёный инок, живший в Дамаске.
 Пётр (митрополит Киевский) (ум. 1326)
Пётр Ордынский (ум. 1290) — преподобный Русской церкви.
 Пётр Томский (XVIII век) — святой Русской церкви, почитается в лике праведных.
 Пётр Цетинский (1747—1830) — правитель Черногории.
 Пётр Алеут († 1815) — святой мученик, погибший от рук францисканцев в Калифорнии.
 Пётр и Феврония — русские православные святые. Здания 
 Собор Святого Петра

 Корабли 
 «Святой Пётр» — первая морская яхта молодого царя Петра I, была построена по его указу в Архангельске весной 1693 года.
 «Святой Пётр» — галера Балтийского флота Российской империи 1704 года постройки, участник Северной войны.
 «Святой Пётр» — галиот российского флота, захваченный у шведов в 1704 году.
 «Святой Пётр» — фрегат 1710 года постройки.
 «Святой Пётр» — парусный линейный корабль российского флота, спущенный на воду в 1720 году.
 «Святой Пётр» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи, участник Персидского похода 1722—1723 годов.
 «Святой Пётр» — гекбот Каспийской флотилии постройки 1726 года.
 «Святой Пётр» — парусный пакетбот, участник Второй камчатской экспедиция под руководством капитана-командора Витуса Беринга.
 «Святой Пётр» — парусный гукор Сибирской флотилии Российской империи, участник Второй камчатской экспедиции.
 «Святой Пётр» — пакетбот Охотской флотилии 1740 года постройки.
 «Святой Пётр» — парусный линейный корабль российского флота, спущенный на воду в 1741 году.
 «Святой Пётр» — гукор, построенный в 1742 году из разбившегося одноимённого пакетбота.
 «Святой Пётр» — шнява 1746 года постройки.
 «Святой Пётр» — парусный линейный корабль российского флота, спущенный на воду в 1760 году.
 «Святой Пётр» — галиот 1768 года постройки.
 «Святой Пётр» — гукор, купленный в 1772 году.
 «Святой Пётр» — парусный линейный корабль российского флота, спущенный на воду в 1786 году.
 «Святой Пётр» — бригантина, купленная в 1787 году.
 «Святой Пётр» — бомбардирский корабль Черноморского флота, переоборудованной в 1788 году из галиота «Тарантул».
 «Святой Пётр» — парусный линейный корабль российского флота, спущенный на воду в 1794 году.
 «Святой Пётр» — парусный линейный корабль российского флота, спущенный на воду в 1799 году.

 См. также